Lorca peut faire référence à :

Patronyme 

 Vicenta Lorca Romero (1870-1959), enseignante espagnole, mère de Federico García Lorca;
 Concha García Lorca (1903-1962), sœur de Federico García Lorca;
 Federico García Lorca (1898-1936), poète, dramaturge, peintre, pianiste et compositeur espagnol ;
 Francisco García Lorca (1902-1976), poète, universitaire, diplomate, écrivain et historien espagnol;
 Isabel García Lorca (1909-2002), universitaire et écrivaine espagnole ;
 German Lorca (1922-2021), photographe brésilien ;
 Josué Lorca (1985-), homme politique et ministre vénézuélien ;
 Laura García Lorca (1953-), personnalité espagnole, directrice du musée de la Huerta de San Vicente
 Philip-Lorca diCorcia (1951-), photographe américain ;
 Sébastien Lorca (1978-), chanteur français ;
 Juan Gonzalo Lorca (1985-), footballeur chilien.

Toponyme 

 Lorca, ville de la Région de Murcie en Espagne.
 Lorca, localité située dans la commune de la Vallée d'Yerri en Navarre en Espagne.

Autres 
 Lorca, album de Tim Buckley ;
 Lorca, mauvais vin consommé durant l'Antiquité, obtenu par refermentation du marc, auquel on avait ajouté de l'eau pour l'allonger ;
 Lorca, groupe de musique qui a pris son essor en 1990 avec notamment le tube Ritmo de la noche.
 Lorca, coopérative agricole de Lorraine (LORraine Céréales Approvisionnement).

Voir aussi 
 Lor-K, street artiste et plasticienne française née en 1987.